Герб городского поселения Сузе́мка — административного центра Суземского района Брянской области Российской Федерации.

Герб города утверждён решением исполкома Суземского районного Совета народных депутатов Брянской области № 299 от 13 июня 1984 года.

Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание герба и его символики 

«Герб имеет форму щита. Герб разделён по горизонтали на 3 части. В верхней части название посёлка на зелёном фоне. В средней части фрагмент герба города Брянска, указывающий на принадлежность к Брянской области. Нижняя часть герба разделена орденской лентой медали „Партизану Великой Отечественной войны“ , символизирующей партизанское движение в районе и взлётно-посадочную полосу центрального (главного) аэродрома партизан Брянщины. В левой (от зрителя) части по кругу дисковая пила и шестерня, в правой части — сосна на зелёном фоне, символизирующие лесную, деревообрабатывающую промышленность, другие промышленные и перерабатывающие предприятия и сельское хозяйство».

См. также 
 Гербы населённых пунктов Брянской области

Примечания

Литература 
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Меликаев В. И., Сержан В. В. Каталог современных гербов городов, поселков и сел СССР — Минск, 1989—1991.
 Кузнецов Д. В., Шпунтов А. В. Земельные гербы и эмблемы Брянского края. Брянск, 2011
 Символы Брянской области. Брянск. 2005

Ссылки 
 Брянская область — гербы и флаги

Гербы Брянской области
Гербы, не внесённые в ГГР РФ
Гербы с изображением пушки
Гербы с изображением сосны
Гербы с изображением орудий труда